Braunstein steht für:
 Braunstein (Gemeinde), kurzlebige Gemeinde in Mittelhessen
 Mangan(IV)-oxid (MnO2)
 Manganit (Mn3+O(OH)), ein Mineral
 Braunstein (Mineralgruppe), eine Sammelbezeichnung für verschiedene natürlich vorkommende Minerale oder künstlich hergestellte Manganoxide

Braunstein ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander E. Braunstein (1902–1986), russischer Biochemiker
 Buenaventura Braunstein (* 1962), puerto-ricanisch-US-amerikanische Filmschauspielerin
 Guy Braunstein (* 1971), israelischer Violinist, Erster Konzertmeister der Berliner Philharmoniker
 Johann Friedrich Braunstein, deutsch-russischer Architekt im Dienste Peters I. und Vertreter des Peterhof-Barock
 Joseph Braunstein (1892–1996), österreichischer Musiker, Schriftsteller und Bergsteiger
 Natasha Bianca Braunstein, bürgerlicher Name von Natasha Lyonne (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Peter Braunstein (* 1957), deutscher Brigadegeneral
 Pierre Braunstein (* 1947), französischer Chemiker (CNRS)
 Philippe Braunstein (* 1933), französischer Historiker
 R.D. Braunstein, US-amerikanischer Filmregisseur
 Ron Braunstein, bürgerlicher Name von Necro (* 1976), US-amerikanischer Rapper
 Samuel L. Braunstein (* 1961), australischer Physiker
 William Braunstein, bürgerlicher Name von Ill Bill (* 1972), US-amerikanischer Rapper

Siehe auch:
 Bräundlstein
 Bronstein
 Brunstein